Рибозмій (Ichthyophis) — рід червуг, що проживають в Південно-Східній Азії, на півдні Філіппін і в Індонезії. Три види живуть на Шрі-ланці. Всі вони були зареєстровані майже у всіх біотопах, надаючи перевагу вологим. Найбільш звичайним є Ichthyophis glutinosus, який мешкає майже на всіх висотах. I. orthoplicatus знайдено в біотопах, характерних для Ichthyophis glutinosus, але ніколи він не зустрічається нижче 460 м н.р.м. I. pseudangularis мешкає на низовинах нижче 1200 м н.р.м.

Види 
 Ichthyophis acuminatus Taylor, 1960
 Ichthyophis alfredii Mathew y Sen, 2009
 Ichthyophis asplenius Taylor, 1965
 Ichthyophis atricollaris Taylor, 1965
 Ichthyophis bannanicus Yang, 1984
 Ichthyophis beddomei Peters, 1880
 Ichthyophis benjii  Lalremsanga, Purkayastha, Biakzuala, Vabeiryureilai, Muansanga & Hmar, 2021
 Ichthyophis bernisi Salvador, 1975
 Ichthyophis biangularis Taylor, 1965
 Ichthyophis billitonensis Taylor, 1965
 Ichthyophis bombayensis Taylor, 1960
 Ichthyophis daribokensis Mathew y Sen, 2009
 Ichthyophis davidi Bhatta, Dinesh, Prashanth, Kulkarni & Radhakrishnan, 2011
 Ichthyophis dulitensis Taylor, 1960
 Ichthyophis elongatus Taylor, 1965
 Ichthyophis garoensis Pillai y Ravichandran, 1999
 Ichthyophis glandulosus Taylor, 1923
 Ichthyophis glutinosus (Linnaeus, 1758)
 Ichthyophis humphreyi Taylor, 1973
 Ichthyophis husaini Pillai y Ravichandran, 1999
 Ichthyophis hypocyaneus (Boie, 1827)
 Ichthyophis javanicus Taylor, 1960
 Ichthyophis khumhzi Kamei, Wilkinson, Gower y Biju, 2009
 Ichthyophis kodaguensis Wilkinson, Gower, Govindappa y Venkatachalaiah, 2007
 Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960
 Ichthyophis lakimi Nishikawa, Matsui & Yambun, 2012
 Ichthyophis laosensis Taylor, 1969
 Ichthyophis longicephalus Pillai, 1986
 Ichthyophis malabarensis Taylor, 1960
 Ichthyophis mindanaoensis Taylor, 1960
 Ichthyophis monochrous (Bleeker, 1858)
 Ichthyophis moustakius Kamei, Wilkinson, Gower y Biju, 2009
 Ichthyophis nguyenorum Nishikawa, Matsui & Orlov, 2012
 Ichthyophis nokrekensis Mathew y Sen, 2009
 Ichthyophis orthoplicatus Taylor, 1965
 Ichthyophis paucisulcus Taylor, 1960
 Ichthyophis peninsularis Taylor, 1960
 Ichthyophis pseudangularis Taylor, 1965
 Ichthyophis sendenyu Kamei, Wilkinson, Gower y Biju, 2009
 Ichthyophis sikkimensis Taylor, 1960
 Ichthyophis singaporensis Taylor, 1960
 Ichthyophis subterrestris Taylor, 1960
 Ichthyophis sumatranus Taylor, 1960
 Ichthyophis supachaii Taylor, 1960
 Ichthyophis tricolor Annandale, 1909
 Ichthyophis youngorum Taylor, 1960

Джерела 
 Frost, Darrel R. 2008. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.2 (15 July 2008). Ichthyophis. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php. American Museum of Natural History, New York, USA. (Accessed: August 13, 2008).
 AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2008. Berkeley, California: Ichthyophis. AmphibiaWeb, available at http://amphibiaweb.org/. (Accessed: August 13, 2008).
 

Рибозмії
Роди земноводних